Омега-шахматы () — один из вариантов шахмат, изобретённый Дэниелом МакДоналдом из Торонто в 1992 г. Игра ведётся на доске размером 10 на 10 клеток с дополнительными клетками в каждом углу доски (общее число клеток — 104). В этих дополнительных клетках в начале игры расположены «колдуны» (). Расположение фигур на доске соответствует обычным шахматам, а в крайних угловых клетках расположены чемпионы, за каждым из которых по диагонали стоит колдун (см. диаграмму справа).

Одной из причин для добавления новых фигур была идея выровнять количество прыгающих фигур с количеством скользящих фигур. Колдун был создан как фигура, привязанная к своему цвету клеток, аналогично слону. Благодаря симметричности и четырём дополнительным угловым клеткам, Омега-шахматы создают дополнительные тактические возможности, включая возможность поставить мат двумя конями или одним ферзём без помощи короля.

Омега-шахматы нашли поддержку среди ряда гроссмейстеров, включая Майкла Роде и Алекса Шерцера.

Существует ещё один вариант омега-шахмат — добавляются фигуры маршал и лейтенант (диаграмма справа внизу).

Отличия от шахмат

Новые фигуры 

Новые фигуры в Омега-шахматах схожи с прыгающими фигурами из некоторых видов исторических шахмат, но в то же время возможность ходить на соседние поля решает проблемы с неудобством использования схожих исторических фигур, ставшие в итоге причиной их «вымирания».

  Чемпион: перепрыгивает на 2 клетки в любом направлении или на 1 клетку вертикально или горизонтально. Белый чемпион, расположенный со стороны короля, может начать игру ходом Ch2 или Cj2. На диаграмме ходы чёрного чемпиона помечены знаком «X». В данном случае чемпион не может взять белого коня.
  Колдун: привязанная к цвету клеток фигура, которая перепрыгивает на клетки {1,3} или {3,1} в любом направлении, или на одну клетку диагонально. Белый колдун со стороны короля может начать игру с хода Wj2. Ходы чёрного колдуна обозначены на диаграмме черными точками. Он может взять белого коня.

Пешки 
 Пешка может ходить на одну, две или три клетки вперёд на первом ходу. Это показано на колонках (a), (b) и (d) соответственно.
 Атака, превращение и ходы пешек после первого хода идентичны пешке в стандартных шахматах.
 Правило Взятия на проходе также применимо. Пешка d может быть взята на проходе любой из черных пешек c.

Рокировка 
Действуют обычные правила рокировки короля и одной из ладей. Как и в традиционных шахматах, король может передвинуться на две клетки в сторону в обоих направлениях: на h0 для белого или на h9 для чёрного короля для рокировки с ближней к королю ладьёй, и на d0 или d9 для рокировки с дальней ладьёй (см. диаграмму). Недостатком рокировки в Омега-Шахматах, по сравнению с классическими шахматами, является тот факт, что после любой рокировки в Омега-шахматах между королём и краем доски оказывается одна или две незащищённых пешки (если чемпион уже был выведен из стартовой позиции), что в значительной степени ослабляет защитный эффект рокировки.

Обозначение клеток 
Как видно на диаграммах, ряды обозначены от 0 до 9, а угловые клетки за клетками a0, j0, j9 и a9 обозначаются w1, w2, w3 и w4 соответственно. Стоит отметить, что эти клетки являются полноценными игровыми полями в игре, и все фигуры (кроме ладьи и пешки) могут переходить на них.

Примеры игр

Гроссмейстер Алекс Шерцер против гроссмейстера Юдит Полгар 
1. f4 d5 2. Nd2 Ng7 3. Wa2 Cc7 4. Ng2 f7 5. Wj2 Wa7 6. e4 dxe4 7. Nxe4 Bb4+ 8. Be1 Nd7 9. c3 Be7 10. Wi5 O-O 11. d4 Cc6 12. Bd3 b5 13. b4 Wd6 14. Cc2 Wj7 15. Ch2 Wi4 16. Nh4 Wh5 17. Wd1 We3+ 18. Kg0 c7 19. i4 Wg4 20. Be2 Wd5 21. Rc0 Bb7 22. Nc5 Черные большими силами наступают на белого короля. Возможно, Белым стоило играть конём на g5 вместо c5. 22. … Nxc5 23. bxc5 Qd8 24. Qh3 Wxh4 25. Bxh4 На этом ходу, или на следующем, похоже, что удастся восстановиться благодаря Чемпиону. 25. … Bxh4 26. Wxh4 Ch7 27. Wg2 Ce4 28. Cxe4 Wxe4 29. Qj3 j7 30. i5 i6 31. Wxg7 hxg7 32. Ri3 Ki8 33. Qj4 Rh9 34. Rj3 Ci7 35. Re0 Qf6 36. Bc0 e6 37. Bb1 Wf5 38. Wxf5 exf5 39. Re8 Rh8 40. Rje3 g6 41. Qi3 Qg7 42. j4 b4! (см. диаграмму) Черные перехватили инициативу. 43. R8e5 bxc3 44. Rxc3 Bxh1+ 45. Kxh1 Rxb1 46. Ra3 Ch7 47. Ra8 Ch5 48. Ra9 Qh7 49. Ree9?? Cj3+! 50. Qxj3 Qh2+ 0-1

Детский мат и дурацкий мат 
1. f4 f5 2. Bc4 Bc5 3. Qj5 Ng7?? (защищая пешку на f5, но зевая мат) 4. Qxg8#

1. Wa2 Ng7 2. Wb5 Ni6?? 3. We6#

Развитие и варианты Омега-шахмат 
В 2008 году Авторы Омега-шахмат разработали расширенный вариант, названный Продвинутые Омега-шахматы ().
  Введена новая фигура Шут (англ. The Fool).
 У этой фигуры нет начальной позиции, и она выставляется на доску игроком по желанию одновременно с очередным своим ходом.
 Шут может быть выставлен любым ходом, которым собственная фигура ходит впервые за партию со своей изначальной позиции. При этом шут устанавливается на то поле, с которого перешла своя походившая фигура.
 Шут ходит так, как ходила предыдущая фигура противника, таким образом, шут после каждого хода противника копирует поведение его последней походившей фигуры.
 Введен новый ход ограждение (англ. Guarding) для защиты ферзя, аналогичный рокировке.
 Введены необязательные расширения правил
 Новая фигура рыцарь тамплиер — это расширенный вариант коня, который может ходить и брать, как обычный конь, а также только ходить на одну клетку по диагонали дальше (см. диаграмму справа). Данное расширение продиктовано желанием компенсировать уменьшенную ценность коня на большей доске.
 иммобилизация — шут может «заморозить» любую фигуру, если станет в непосредственной близости от неё. Чтобы освободить свою фигуру от иммобилизации, необходимо забрать вражеского шута другой фигурой или поставить рядом с заблокированной фигурой своего шута. На диаграмме чёрный ферзь иммобилизирован белым шутом. Черными точками изображены другие клетки, на которые мог перейти белый шут, чтобы иммобилизировать чёрного ферзя. Если чёрный шут перейдет на одну из обозначенных чёрной точкой клеток, то чёрный ферзь будет освобожден от иммобилизации.

Некоторые шахматные сайты реализуют вариант Омега-шахмат втёмную.

См. также 
 Шахматы
 Шахматы Капабланки
 Grand Chess
 Gothic Chess
 Варианты шахмат

Примечания

Ссылки 
 Омега-шахматы — официальный сайт
 Правила Омега-шахмат (англ)
 Движение фигур (англ)
 Ценность фигур (англ)
 Варианты начала игры (англ)
 Варианты окончания игры (англ)
 Стратегия игры (англ)
 Игра через Интернет на GamesByEmail.com 
 Игра через Интернет в Омега-шахматы 

Варианты шахмат
Настольные игры по алфавиту